RPM pode referir-se a:

Rotações por minuto, uma unidade de frequência

Música
 RPM (banda), um grupo musical brasileiro
 RPM (canção), Canção de Sasha Pieterse
 RPM (revista), revista musical canadense

Cinema
RPM (filme), longa de 1998 com Emmanuelle Seigner e Famke Janssen

Revista

Revista do Professor de Matemática, também conhecida como RPM.

Outros
RPM (Linux), um termo da informática (Red Hat Package Manager)
Rapid prompting method
Power Rangers: RPM, décima-sétima temporada de Power Rangers

Desambiguações de música